Název Dalovice má více obcí:
 Dalovice (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Dalovice (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav